Stefu (Ștefu) est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1910-1942), typographe et communiste roumain
 (né en 2000), joueur moldave de football

Homonymie de patronyme